Ravenel ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Ravenel (1927–2023), US-amerikanischer Politiker
 Douglas Ravenel (* 1947), US-amerikanischer Mathematiker
 Henriette Ravenel, besser bekannt als Davia (1898–1996), französische Schauspielerin und Sängerin
 Henry William Ravenel (1814–1887), US-amerikanischer Botaniker
 Jacky Ravenel (* 1944), französischer Autorennfahrer
 Jean-Louis Ravenel (* 1943), französischer Autorennfahrer
 Yves Ravenel (* 1965), Schweizer Politiker (SVP) und Bauer aus dem Kanton Waadt

Ravenel ist der Name folgender Orte:
 Ravenel (Oise), Frankreich
 Ravenel (South Carolina), Vereinigte Staaten